Alban puede referirse a:
 Alban, comuna de Tarn (Francia).
 Alban de Verulamium (), santo y mártir de Inglaterra.